Matumbi peut désigner :
 les Matumbi, une population de Tanzanie
 le matumbi, une langue bantoue
 Matumbi, un groupe de reggae anglais actif entre 1971 et 1982